Onderdistrict in Indonesië
 Purwanegara (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tegal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Margasari (Karawaci), een plaats in het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
 Margasari (Pulo Ampel), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Margasari (Labuhan Maringgai), een plaats in het regentschap Lampung Timur in de provincie Lampung
 Margasari (Sragi), een plaats in het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Margasari (Ciawi), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Margasari (Dawuan), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Margasari (Luragung), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Margasari (Pasawahan), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java

Zie ook 
 Marga Sari, een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam